Arnau může být :

německý název města Hostinné 
německý název obce  Marjino v Kaliningradské oblasti Ruska

příjmení osob
Frank Arnau (1894–1976) – německý spisovatel